Brundle ist der Familienname von

 Alex Brundle (* 1990), britischer Rennfahrer
 Martin Brundle (* 1959), britischer Rennfahrer